Jan Novák (componist) (1921-1984), Tsjechisch componist
 Ján Novák (voetballer) (1985), Tsjechisch voetballer
 Jan Novák (ijshockeyer) (1979), Tsjechisch ijshockeyer

zie ook 
 Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), Pools journalist